Мстислав — мужское двухосновное русское личное имя древнерусского происхождения.

Известные по имени

Князья 
 Мстислав Андреевич (ум. 1173) — сын Андрея Боголюбского. Талантливый полководец.
 
 Мстислав Всеволодович (ум. после 1183) — князь Городненский с 1170 года.
 Мстислав Глебович (ум. после 1239) — князь Черниговский (с 1235), сын Глеба Святославича Черниговского.
 
 Мстислав Данилович (ум. после 1292) — князь Луцкий (1264—после 1292), Волынский (1288—после 1292). Сын Даниила Галицкого.
 Мстислав Иванович (ум. 1380) — князь Тарусский.
 Мстислав Изяславич (ок. 1125/1126—1170) — князь Переяславский, Луцкий, Волынский и великий князь Киевский, сын Изяслава Мстиславича.
 Мстислав Изяславич (ум. 1069) — князь новгородский (1054—1067), Полоцкий (1069), сын Изяслава Ярославича.
 Мстислав Михайлович — князь Карачевский и Козельский, родоначальник Карачевской ветви Ольговичей.
 Мстислав Мстиславич Удатный — князь Трипольский, Торопецкий, Новгородский, Галицкий, Торчесский.
 Мстислав Романович Старый (ум. 1223) — князь псковский, белгородский, смоленский, великий князь Киевский.
 
 Мстислав Святополкович (ум. 1099) — князь Владимиро-Волынский.
 
 
 Мстислав Ярославич Немой (ум. 1226) — князь Пересопницкий, Галицкий, Луцкий.

Священники 
 Мстислав (Волонсевич) (1906—1978) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кировский и Слободский.
 Мстислав (Дячина) (род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Тихвинский и Лодейнопольский.
 Мстислав (Скрипник) (1898—1993) — украинский религиозный деятель, предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви.

Другое 
 Мстислав — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России.

См. также 
 Мстислав Келдыш — советский документальный фильм 1980 года
 Мстислав Ростропович — круизный четырёхпалубный теплоход проекта 92-016.